Razorback – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Razorback – gruppo musicale hard rock filippino
Razorback – località australiana nel Nuovo Galles del Sud
Razorback - Oltre l'urlo del demonio (Razorback) – film australiano del 1984
USS Razorback (SS-394) – sottomarino della marina statunitense della classe Balao